Ochs Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ochs Building (Iowa), ID-Nr. 83002478
 Ochs Building (Tennessee), ID-Nr. 78002598